

Sigle 
 Q Television Network  – televisione via cavo statunitense
 Quantitative trait nucleotide  – vedi tratto quantitativo

Codici 
 QTN – codice Q per D:"A che ora hai lasciato ... (luogo)?" R:"Ho lasciato ... (luogo) alle ore ..."